't Hemeltje of Het Hemeltje kan verwijzen naar:

 Fort het Hemeltje, 19e-eeuws fort in Nederland dat is gelegen tussen Utrecht en Houten
 Sluis 't Hemeltje, schutsluis in Nederland tussen het Hilversums Kanaal en de Vecht
 Café 't Hemeltje te Woudbloem, Midden-Groningen.

Zie ook 
 Cafébrand Volendam